490 км — остановочный пункт Северной железной дороги на территории города Вологды. На станции осуществляется остановка пригородных поездов, следующих до Вологды и Буя. Поезда дальнего следования не останавливаются.

Платформы на станции низкие, путевого развития нет. Расстояние до узловой станции Вологда I — 4 км.

Примечания 

Остановочные пункты Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Вологодской области
Железнодорожный транспорт Вологды
Транспортные здания и сооружения Вологды